

Codici 
 COT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cotulla-La Salle County, Cotulla (Texas), Stati Uniti

Chimica 
 COT  – Cicloottatetraene

Geografia 
 Cot  – distretto della Costa Rica nel Cantone di Oreamuno

Matematica 
 cot – cotangente